Miejscowości w USA:
 Shoshone – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Inyo
 Shoshone – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Lincoln

Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Shoshone (ang. Shoshone County) – w stanie Idaho

Wody w USA:
 Shoshone – jezioro w Parku Narodowym Yellowstone w stanie Wyoming
 Shoshone – rzeka w stanie Wyoming